Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Anders Järryd 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Assente
 Michael Chang (quarti di finale)
 Brad Gilbert (campione)
 Tim Mayotte (secondo turno)

 Kevin Curren (semifinali)
 Christo van Rensburg (quarti di finale)
 John Fitzgerald (primo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1989